Borůvka může být:

 borůvka – plod brusnice borůvky
 lidový název pro druh a rostlinu brusnice borůvka jako takové

příjmení
 Josef Borůvka (1911–1979) – český a československý politik, poválečný poslanec KSČ, ministr zemědělství ČSSR
 Otakar Borůvka (1899–1995) – český matematik
 Poručík Borůvka – literární postava z detektivních příběhů Josefa Škvoreckého

další významy
 Borůvka (rozhledna) – rozhledna u obce Hluboká na Chrudimsku

Externí odkazy